Open de Moselle 2009 — 7-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Меце, Франция, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 21 по 27 сентября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Дмитрий Турсунов
 Парный разряд —  Арно Клеман и  Микаэль Льодра

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Open de Moselle

 Мировой Тур ATP 2009

 ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Франция
Теннис
Сентябрь 2009 года
2009